Петър Златков е български футболист, нападател.

Възпитаник е на младежката школа на ФК „Локомотив“, Мездра. Започва да тренира с детските формации на клуба, като постепенно преминава през всички гарнитури.

На 19-годишна възраст е закупен от ПФК „Черно море“, Варна, където играе 2 години. Сезон по-късно преминава в ПФК „Литекс“, Ловеч, където играе до 2011 г.

Завръща се в „Локомотив“, Мездра през 2011 г., където изиграва 2 сезона. През 2014 година преминава под наем към втородивизионния „Чавдар“, Етрополе.

Очаква се да заиграе за сръбския „Раднички“ (Ниш) през 2016 г.

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (Мездра)
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Литекс (Ловеч)
Родени в Мездра